Го́луб (; ) — распространённая славянская фамилия.

Персоналии

А 
 Голуб, Александр Владимирович (род. 1967) — украинский политический деятель.
 Голуб, Анатолий Вячеславович (род. 1967) — советский и белорусский актёр театра и кино.

В 
 Голуб, Владимир Александрович (1937—2020) — советский и российский театральный режиссёр, главный режиссёр Александринского театра, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1981).
 Голуб, Владимир (род. 1953) — белорусский художник.
 Голуб, Владислав Владимирович (род. 1983) — украинский политик.
 Голуб, Владислав Владимирович (род. 1974) — украинский учёный.

Д, Е 
 Голуб, Давид Моисеевич (1901—2001) — советский учёный-анатом.
 Голуб, Дарья Владимировна (более известна под фамилией Степановская; род. 1986) — украинская волейболистка, член национальной сборной.
  (1932—2007) — американский математик.
 Голуб, Дэвид (1950—2000) — американский пианист и дирижёр.
 Голуб, Елена Евгеньевна (род. 1951) — украинская художница, живописец, фотохудожник и искусствовед.

И, Й 
 
 Голуб, Игорь Владимирович (род. 1967) — генерал-майор ВС РБ, командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО ВС РБ.
 Голуб, Иосиф (1930—1999) — чешский ботаник.
 
 Голуб, Йозеф (1902—1973) — чешский скрипач и музыкальный педагог.

Л 
 Голуб, Лев Владимирович (1904—1994) — советский и белорусский кинорежиссëр, сценарист. Народный артист Белорусской ССР (1964).
 Голуб, Леон (1922—2004) — американский художник и график.

М 
 Голуб, Марина Григорьевна (1957—2012) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.
 Голуб, Мирослав (1923—1998) — крупнейший чешский поэт, переводчик, публицист.

Н, О, С 
 Голуб, Наталья Игоревна — белорусский политик, депутат Палаты представителей Белоруссии VII созыва.
 Голуб, Никифор Гордеевич (1911 — 1971) — навалоотбойщик шахты «Ново-Мушкетово» комбината «Сталинуголь», Герой Социалистического Труда.
 Голуб, Олифер (ум. 1628) — гетман Войска Запорожского в 1622—1626 годах (с перерывами).
 Голуб, Самуил Иосифович (1903—1976) — советский физик, специалист в области экспериментальной физики.
 Голуб, Семён Тимофеевич (1916—1945) — Герой Советского Союза.

Ф 
 Голуб, Файбыш Моисеевич (1903—1974) — советский хирург.
 Голуб, Фёдор Яковлевич (1903—1937) — советский государственный, комсомольский и партийный деятель.

Э, Ю 
 Голуб, Эмиль (1847—1902) — чешский врач и исследователь Африки.
 Голуб, Юрий Владимирович (1947—2020) — белорусский переводчик, писатель, поэт, телеведущий.